

Географічні об'єкти

Богданівці — село, Хмельницька область, Хмельницький район
 Богданівці — селище, Хмельницька область, Хмельницький район
 Богданівці — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Богданівці — село, Вуковарсько-Сремська жупанія

Інше 
 Богданівці — вояки українського полку ім. Богдана Хмельницького, 1917 р.